Der Begriff Hashi ist

 die japanische Bezeichnung für Essstäbchen
 die abgekürzte Bezeichnung für das Zahlenrätsel Hashiwokakero